Slag bij Waterloo
De slag bij Waterloo (Pieneman), schilderij